СВО («специальная военная операция») — эвфемизм, используемый властями России для обозначения российского вторжения на Украину в 2022 году. Также аббревиатура может означать:
 Северный военный округ — военно-административная единица в ряде стран;
 система водяного охлаждения — разновидность жидкостного охлаждения;
 система воздушного охлаждения;
 «Советское военное обозрение» — советский журнал.

См. также 
 Сво — язык банту.